Paweł Słowiok (ur. 31 marca 1992 w Wiśle) – polski kombinator norweski, a następnie trener. Zawodnik klubu KS Wisła Ustronianka, trzykrotny uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, olimpijczyk 2018.

Paweł Słowiok to dwukrotny srebrny medalista Schuler Grand Prix (2004,2005) czyli nieoficjalnych letnich Mistrzostw Świata dzieci w kombinacji norweskiej. W 2009 zdobył trzy medale na europejskim festiwalu młodzieży. Indywidualnie wywalczył złoto i srebro, a wspólnie z kolegami z drużyny zajął drugie miejsce. Na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten (2010) zajął 6 i 12. miejsce, mimo że rywalizował z zawodnikami w dużej mierze o rok lub dwa lata starszymi. Rok później w Otepaa zajął 10 i 13 miejsce.

W 2013 roku na Uniwersjadzie we Włoskim Trydencie zdobył brązowy medal w Gundersenie oraz złoto w drużynie. 4 stycznia 2014 roku zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata zajmując 22. miejsce podczas zawodów w Czajkowskim w Rosji.

Paweł Słowiok ma w swoim dorobku dwa medale zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej (jeden złoty i jeden brązowy) w konkursach indywidualnych i jeden srebrny w konkursie drużynowym oraz dziesięć medali letnich mistrzostw Polski w tej dyscyplinie (sześć złotych i cztery srebrne).

Polak wystąpił na Igrzyskach w Pjongczang w 2018 roku oraz trzykrotnie brał udział w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oslo w 2011 roku, w Lahti w 2017 roku i w Seefeld w 2019 roku. W zawodach Pucharu Świata piętnaście razy meldował się w pierwszej "30". Najlepszy występ zanotował 19 marca 2017 roku w Schonach, gdzie zajął 17 pozycję. Poza tym dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal 6 i 7 stycznia 2018 roku.

Po zawodach Pucharu Świata w Oslo 9 marca 2019 roku poinformowano, że był to ostatni występ Słowioka w zawodach tej rangi. Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem w klubie KS Chochołów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany
 sezon 2010/2011: niesklasyfikowany
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany
 sezon 2012/2013: nie brał udziału
 sezon 2013/2014: 72.
 sezon 2014/2015: niesklasyfikowany
 sezon 2015/2016: niesklasyfikowany
 sezon 2016/2017: 50.
 sezon 2017/2018: 50.
 sezon 2018/2019: 53.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: niesklasyfikowany
 sezon 2008/2009: 99.
 sezon 2009/2010: 71.
 sezon 2010/2011: 73.
 sezon 2011/2012: 78.
 sezon 2012/2013: 41.
 sezon 2013/2014: 55.
 sezon 2014/2015: 74.
 sezon 2015/2016: 56.
 sezon 2016/2017: 44.
 sezon 2017/2018: 35.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009: 33.
 2010: 44.
 2011: nie brał udziału
 2012: nie brał udziału
 2013: 34.
 2014: 45.
 2015: 40.
 2016: 21.
 2017: (58. ex aequo z Samuel Costa)
 2018: (34.)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 41.
 sezon 2009/2010: 4.
 sezon 2010/2011: 8.
 sezon 2011/2012: 3.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Alpejskiego

Miejsca na podium Alpen Cup chronologicznie

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na stronie FIS

Przypisy 

Polscy kombinatorzy norwescy
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Ludzie urodzeni w Wiśle
Urodzeni w 1992
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017